

Antroponimi 
 Antigua – nome proprio femminile spagnolo

Geografia 
  Antigua – isola delle Piccole Antille, appartenente allo stato di Antigua e Barbuda
   Antigua  – sineddoche per indicare Antigua e Barbuda
  Antigua – comune della Spagna
  Antigua Guatemala – città del Guatemala